Purcell kan syfta på:

 Daniel Purcell (1664–1717), brittisk tonsättare
 Dominic Purcell (född 1970), brittiskfödd australisk skådespelare
 Edward M. Purcell (1912–1997), amerikansk fysiker och nobelpristagare
 Henry Purcell (1659–1695), brittisk kompositör
 Teddy Purcell (född 1985), kanadensisk ishockeyspelare 
 William Frederick Purcell (1866–1919), sydafrikansk araknolog